Ким Минсок:
 Ким Минсок (род. 1990) — южнокорейский певец.
 Ким Минсок (род. 1993) — южнокорейский борец.
 Ким Минсок (род. 1993) — южнокорейский фигурист.
 Ким Минсок (род. 1999) — южнокорейский конькобежец.